|}

Der Trolleybus Freiburg, französisch Trolleybus de Fribourg, ist das Trolleybus-System der schweizerischen Stadt Freiburg, französisch Fribourg. Je eine Strecke führt über die Stadtgrenze hinweg in die Nachbarorte Villars-sur-Glâne beziehungsweise Givisiez. Der Trolleybus wurde 1949 eröffnet und ersetzte bis 1965 sukzessive die ehemalige Strassenbahn Freiburg im Üechtland. Ursprüngliche Betreibergesellschaft war das Unternehmen Transports en commun de Fribourg (TF), seit einer Anfang 2000 erfolgten Fusion gehört der Trolleybusbetrieb zu den Freiburgischen Verkehrsbetrieben (tpf). Unabhängig davon verkehrte bereits zwischen 1912 und 1932 von Freiburg ausgehend die Gleislose Bahn nach Farvagny, eine frühe Trolleybusüberlandstrecke.

Linien 
Es existieren drei Trolleybus-Durchmesserlinien, darunter die Duo-Bus-Linie 1:

Geschichte 
Die einzelnen Abschnitte des Netzes gingen wie folgt in Betrieb:

Die nicht elektrifizierten Streckenabschnitte der Linie 1 werden seit dem 16. Juni 2002 von dieser bedient, davor handelte es sich ebenfalls um eine reine Trolleybuslinie. Darüber hinaus verliessen von 2010 bis Dezember 2012 bestimmte Kurse der Linie 2 an der Haltestelle Moncor ihre Stammstrecke, um im Industriegebiet Les Biches vier zusätzliche Haltestellen mittels einer Schleifenfahrt zu bedienen. Diese erfolgte ein- bis zweimal stündlich und unter Nutzung des Diesel-Hilfsantriebs. Dieser wird mangels elektrifizierter Wendemöglichkeit weiterhin bei den verkürzten Kursen der Linie 3 benutzt, die abends, an Samstagen und an Sonntagen nur bis zum Bahnhof verkehrt und dort im Busbahnhof wendet.

Fahrzeuge 

Folgende Fahrzeuge, die alle hochflurig waren, wurden bislang ausrangiert:

Heute stehen dem Trolleybusbetrieb in Freiburg zusammen 21 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter ausschliesslich Niederflurwagen:

Weblinks 

 Offizielle Website der Freiburgischen Verkehrsbetriebe

Einzelnachweise 

Verkehr (Freiburg im Üechtland)
Freiburg